Pedreiras puede hacer referencia a:

En España 
 Pedreiras (Cabañas), lugar de la parroquia de Laraje, municipio de Cabañas, provincia de La Coruña.
 Pedreiras (Negreira), lugar de la parroquia de Alvite, municipio de Negreira, provincia de La Coruña.
 As Pedreiras (La Coruña), lugar de la parroquia de Oleiros, municipio de Oleiros, provincia de La Coruña. 
 Pedreiras (Abadín), lugar de la parroquia de Abadín, municipio de Abadín, provincia de Lugo.
 As Pedreiras (Castro de Rey), lugar de la parroquia de Santa Comba de Orizón, municipio de Castro de Rey, provincia de Lugo. 

 Pedreiras (Cospeito), lugar de la parroquia de Goá, municipio de Cospeito, provincia de Lugo.
As Pedreiras (Friol), lugar de la parroquia de Ramelle, municipio de Friol, provincia de Lugo.
As Pedreiras (Germade), lugar de la parroquia de Cazás, municipio de Germade, provincia de Lugo. 
As Pedreiras (Lourenzá), lugar de la parroquia de San Tomé de Lourenzá, municipio de Lourenzá, provincia de Lugo.
As Pedreiras (Villalba), lugar de la parroquia de Distriz, municipio de Villalba, provincia de Lugo.

 Pedreiras (Pontevedra), lugar de la parroquia de Gondar, municipio de Sangenjo, provincia de Pontevedra.

En Portugal 

 Pedreiras (Porto de Mós), freguesia del municipio de Porto de Mós, distrito de Leiria.
 Pedreiras (Sesimbra), aldea del municipio de Sesimbra.

En Brasil 
 Pedreiras (Maranhão), municipio en el estado de Maranhão, Región de Planificación del Medio Mearim.